

Toponymes 

 Jéricho est une ville citée dans la Bible, et notamment associée à l'épisode de la bataille de Jéricho, un événement lié à la conquête du pays de Canaan. 
 Jéricho est une ville de Palestine.
 La tour de Jéricho est un édifice du site néolithique de Jéricho.
 Vered Yeriho, colonie israélienne située près de Jéricho.
 Le Gouvernorat de Jéricho est un gouvernorat de l'autorité palestinienne.
 Jericho, « town » des États-Unis dans l'Arkansas. 
 Jericho, ville des États-Unis dans l'État de New York. 
 Jericho, ville des États-Unis dans l'État du Vermont, ville natale de Wilson Bentley.
 Le Comté de Jericho est une zone d'administration locale en Australie. 
 Jericho Beach est une plage du Canada.

Jeu vidéo 
 Jericho est un lieu de refuge pour les androïdes dans Detroit: Become Human.
 Jericho est un système solaire dans l'univers de science-fiction de Halo.
 Jericho peut désigner le jeu vidéo Clive Barker's Jericho sorti en 2007.
 Jericho est un tueur à gages, personnage de la série de jeux vidéo Driver.
 Joshua and the Battle of Jericho est un jeu vidéo d'action.

Cinéma 
 Jericho est un film américain réalisé par Thornton Freeland en 1937.
 Jéricho est un film d'Henri Calef sorti en 1946, portant sur l'histoire de l'Opération Jéricho.
 Violence à Jericho est un film américain.
 Jerico est une société de production de cinéma française dirigée par Éric Jehelmann.
 Jericho Rosales (1977-) est un acteur et chanteur philippin.

Télévision 
 Jericho est une série télévisée américaine diffusée en 1966 et 1967.
 Jericho est une série télévisée américaine diffusée de 2006 à 2008.
 Jericho est une ville fictive de la série télévisée Jericho.
  est une série télévisée britannique (2016).

Pseudonyme 

 Chris Jericho est un catcheur canadien de la WWE.

Musique 

 Fire/Jericho est le troisième single du groupe britannique The Prodigy.
 Jerico est un célèbre gospel.
 Walls of Jericho est un album studio du groupe de power metal allemand Helloween.
 Walls of Jericho est un groupe de punk hardcore et de metalcore américain. 
 Jericho est un groupe israélien des années 1970 aussi connu sous le nom The Churchills.
 Jericho est une chanson d'Hilary Duff apparaissant dans son album éponyme sorti en 2004.
 Jericho Rosales (1977-) est un acteur et chanteur philippin.

Littérature et bande dessinée 
 Le Prince de Jéricho est un roman policier de Maurice Leblanc.
 Jericho est un personnage de DC Comics, membre des Jeunes Titans.
 Jericho Barrons est un personnage de la série Les Chroniques de MacKayla Lane de Karen Marie Moning.
 Jericho Brown (1976-) est un poète américain.
 Jericho est le surnom de Joe Bendini, personnage de la bande dessinée XIII.

Histoire militaire et armement 
 La bataille de Jéricho est un épisode de l'Ancien Testament.
 La bataille de Jéricho (février 1918) est un épisode de la Première Guerre mondiale au Proche-Orient.
 L'Opération Jéricho est un raid militaire aérien.
 Jericho est un missile balistique israélien.
 Le Jericho 941 est une arme de poing israélienne.

Autres 
 Le Couvent Notre Dame de la Rose de Jéricho est un ancien couvent à Bruxelles en Belgique.
 Jericho est un tableau peint par Barnett Newman.
 .